#перенаправление Сирийские сельджуки